Asher (Oklahoma), plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Asher (film), een film uit 2018

Personen met de achternaam Asher
Richard Asher, Engels internist en schrijver
Tony Asher, Amerikaans tekstschrijver